

Niemcy 
 Schönwald – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Schönwald – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Schönwald im Schwarzwald – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwarzwald-Baar

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Bojków
 Szemud

Osoby 
 Gustav Schönwald – niemiecki aktor
 Rudolf Schönwald – austriacki malarz

Inne 
 Porzellanfabrik Schönwald – fabryka porcelany

Zobacz też 
 Schönewald
 Schönwalde